Montecchio kan avse: 

 Montecchio, en ort och kommun i provinsen Terni i regionen Umbrien i Italien
 Montecchio Emilia, en ort och kommun i provinsen Reggio Emilia i regionen Emilia-Romagna i Italien
 Montecchio Maggiore, en ort och kommun i provinsen Vicenza i regionen Veneto i Italien
 Montecchio Precalcino, en ort och kommun i provinsen Vicenza i regionen Veneto i Italien